Gáspár Károly (1889–1964?) köztisztviselő, Dunapentele jegyzője
 Gáspár Károly (?) dzsesszzenész